Steep (Hampshire), een plaats en civil parish in Hampshire, Engeland
 Steep (film), een film uit 2007
 Steep (computerspel), een sportspel uit 2016